Die 2. Rallye Polen war der siebte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 24 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 26. und dem 29. Juni gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 26. Juni) 
Das Volkswagen-Duo Andreas Mikkelsen und Sébastien Ogier starteten am besten in die Rallye. Juho Hänninen (Hyundai) fuhr in der zweiten Wertungsprüfung die Bestzeit. Mikkelsen fuhr zwei Mal auf Rang zwei und war nach der zweiten Wertungsprüfung in Führung im Gesamtklassement. Zum Abschluss des Tages wurde eine 2,5 Kilometer lange Super Special gefahren, die Ogier gewann. Er übernachtete mit 2,8 Sekunden Vorsprung auf Mikkelsen und 4,2 Sekunden auf Kris Meeke (Citroën) als Führender in der Gesamtwertung. Robert Kubica (Ford) überschlug sich in WP2, konnte aber weiterfahren und wurde auf dem 12. Rang gewertet.

2. Tag (Freitag, 27. Juni) 
Das Duell Ogier gegen Mikkelsen ging auch am zweiten Tag weiter. Sechsmal wechselte auf acht Wertungsprüfungen zwischen den Volkswagenfahrern die Führung. Der Abstand betrug am ganzen Tag nie mehr als drei Sekunden. Gerade neun Zehntelsekunden trennten die Beiden am Abend. Mads Østberg (Citroën) war auf den dritten Rang vorgefahren und Jari-Matti Latvala (VW) verbesserte sich vom achten auf den vierten Rang. Die Organisatoren hatten die zweite Fahrt der Wertungsprüfungen sieben und acht im angrenzenden Litauen gestrichen wegen Sicherheitsbedenken. Im Vorfeld der Rallye hatte es stark geregnet, was die Wald-Schotterstrassen tief machte, außerdem standen zu viele Zuschauer an gefährlichen Stellen.

3. Tag (Samstag, 28. Juni) 
Der Titelverteidiger Ogier hatte fünf der zehn Wertungsprüfungen am Rallye-Samstag für sich entschieden. Teamkollege Mikkelsen fuhr zwei Bestzeiten, büßte aber trotzdem rund eine Minute auf Ogier ein. Nach einem Unfall von Østberg kam Latvala auf den dritten Rang nach vorne, er fiel dann wieder zurück wegen eines Stossdämpferschadens in WP19. Nach einer Analyse der Zwischenzeiten haben sich die Kommissare der Rallye für eine Zeitgutschrift von 21 Sekunden zugunsten Ogiers entschieden. Dieser wurde beim Unfall von Østberg aufgehalten. Problemlos kam Thierry Neuville (Hyundai) durch den Tag. Er belegte den dritten Gesamtrang am Samstagabend.

4. Tag (Sonntag, 29. Juni) 
Ogier konnte das Comeback von Polen in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für sich entscheiden. Mikkelsen, der sich mit Ogier an den ersten Rallye-Tagen ein Duell um die Führung geliefert hatte, musste am Samstag abreißen lassen wegen Bremsproblemen. Er brachte den zweiten Rang sicher nach Hause. Im Kampf um den dritten Rang setzte sich Neuville gegen Mikko Hirvonen (Ford) und Latvala (Volkswagen) durch. Nach einigen Zwischenfällen landete Kubica bei seiner Heimrallye auf dem 20. Rang im Gesamtklassement.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Polen
2014